Лучшие синглы США 1956 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1956 год.

Список 1956 года

Примечания

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 1956 году (Billboard)
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)
 Billboard Top Hits 1946-1958 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 1956 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)